El Sacrificio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Sacrificio, Coahuila, 
 El Sacrificio, Durango, Lerdo, 
 El Sacrificio, Jalisco, Ixtlahuacán de los Membrillos, 
 El Sacrificio, Ocozocoautla de Espinosa, 
 El Sacrificio, Palenque, 
 El Sacrificio, San Luis Potosí, San Martín Chalchicuautla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar